

Содержание 
Сура начинается с запрещения верующим решать что-либо из вопросов жизни или религии, опережая Аллаха и его посланника. Потом в суре верующим повелено уточнять сведения, которые сообщают нечестивцы и слабоверующие.

Она указывает правителям мусульман, как надо поступать, если две группы верующих сражаются между собой. В суре верующим запрещено глумиться друг над другом, хулить друг друга, подозревать и дурно думать о добрых людях, подглядывать друг за другом. В ней приведены качества, характерные для искренних верующих.